Nyfors kan syfta på:

 Nyfors – ett municipalsamhälle och stadsdel i Eskilstuna
 Nyfors – en bruksort i Smedjebackens kommun, cirka 6 km söder om Björsjö
 Nyfors – ett villaområde i Tyresö, grundat på sportstugor från 1940-talet som gränsar mot Wättingeströmmen
 Nyfors pappersbruk – en tidigare industri vid Wättingeströmmen i Tyresö
 Nyfors – en trafikplats i Älvsbyn på Stambanan genom övre Norrland med anslutning till Piteåbanan